Klima steht für:
 Klima, Meteorologie
 Klima (Historische Geographie), antike Modelle von Breitengürteln der Erde
 Betriebsklima

Klima bzw. Klíma ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Klima (* 1945), polnischer Biathlet

 Hans Klima (* 1945), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hellmut Klima (1915–1990), rumäniendeutscher Theologe und Historiker
 Ivan Klíma (* 1931), tschechischer Schriftsteller
 Jan Klíma (* 1938),  tschechischer theoretischer Physiker, Schriftsteller und Übersetzer
 Johann Klima (1900–1946), österreichischer Fußballspieler

 Josip Klima (1927–2012), jugoslawischer Violinist und Hochschullehrer
 Karl Klima (1908–1966), österreichischer Fußballspieler
 Ladislav Klíma (1878–1928), tschechischer Prosaist, Dramatiker und  Dichter, vor allem aber Philosoph
 Leszek Klima (* 1957), deutscher Stabhochspringer und -trainer
 Mita Klima (1892/93–1945), österreichische Tennisspielerin
 Petr Klíma (* 1964), tschechischer Eishockeyspieler
 Richard Klima (* 1972), österreichischer Kickboxer
 Sonja Klima (* 1963), österreichische Volksschullehrerin, Managerin im Sozialwesen und im Pferdesport
 Vera Klima (* 1985), deutsche Sängerin und Songwriterin
 Viktor Klima (* 1947), österreichischer Politiker und Bundeskanzler

Siehe auch:

 Klimakiste
 Klimas